James Harlan ist der Name folgender Personen:

* James Harlan (Politiker, 1800) (1800–1863), US-amerikanischer Politiker (Kentucky)
 James Harlan (Politiker, 1820) (1820–1899), US-amerikanischer Politiker (Iowa)